Sachtleben ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Sachtleben (* 1543), Bürgermeister von Stettin
 Hans Sachtleben (1893–1967), deutscher Zoologe
 Heiko Sachtleben (* 1965), deutscher Politiker
 Horst Sachtleben (1930–2022), deutscher Schauspieler
 Rudolf Sachtleben (1856–1917), deutscher Chemiker und Unternehmer

Sachtleben bezeichnet außerdem:

 Sachtleben Chemie GmbH, international tätiger Chemiekonzern